Кастанер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кастанер, Джерване (род. 1996) — нидерландский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Кастанер, Кристоф (род. 1966) — французский политик, член партии «Вперёд, Республика!»